Le fil de cordonnet en dentelle, est un fil faisant le tour d'un motif ou d'une figure pour en souligner la présence.

Structure 
Le cordonnet est généralement constitué de soie, de laine ou de coton, et renforcé souvent par un fil métallique ou plus grossier. Le terme désignait initialement un fil comportant en son centre un brin plus épais. Le cordonnet peut aussi être agrémenté de perles ou de paillettes.

Utilisation 
Le cordonnet sert à marquer la bordure d’un motif ou du travail. Il est utilisé dans plusieurs types de dentelle, à l’exception des dentelles de Binche et de Valenciennes.

Notes et références 

Dentelle